Olympiska spelen i London kan syfta på:

Olympiska vinterspelen 1936
Olympiska vinterspelen 1940 – inställt på grund av andra världskriget